BRCA ist die Bezeichnung zweier Tumorsuppressorgene sowie der durch sie exprimierten Proteine gegen erblichen Brustkrebs:

 BRCA1 (BReast CAncer 1, early-onset) auf dem menschlichen Chromosom 17
 BRCA2 (BReast CAncer 2, early-onset) auf dem menschlichen Chromosom 13

Siehe auch:
 Patientenorganisation BRCA-Netzwerk

Abkürzung